Il doppio del torneo di tennis Munich WCT 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Pierre Barthes e Ilie Năstase 6-2, 7-6.

Teste di serie

 Tom Okker /  Marty Riessen (primo turno)
 John Alexander /  Phil Dent (quarti di finale)

Assente
 Nikola Pilić /  Allan Stone (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Munich WCT 1974